Мочила могу да буду:

 Горња Мочила, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Доња Мочила, насеље у општини Брод, Република Српсака, БиХ
 Горња Мочила (Раковица), насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска